Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 2002 года — совместный мужской и женский чемпионат мира по конькобежному спорту, который прошёл с 15 по 16 марта на стадионе «Тиалф» в Херенвене (Нидерланды).

Общие сведения

Итоговая таблица

Среди мужчин

Среди женщин

Ссылки 
 

Международные соревнования по конькобежному спорту в Нидерландах
Международные спортивные соревнования в Херенвене
Март 2002 года
Чемпионаты мира в Нидерландах
Чемпионаты мира по конькобежному спорту по классическому многоборью